Название «Обида» может относиться к нескольким фильмам:

 «Обида» — советский фильм 1956 года, режиссёр — Наум Трахтенберг.
 «Обида» — советский мультфильм 1962 года, режиссёр — Роман Качанов.
 «Обида» — советский фильм 1986 года, режиссёр — Аркадий Сиренко.
 «Обида» — индийский фильм 1994 года, режиссёр — Махеш Бхатт.
 «Обида» — российский фильм-спектакль 1997 года, режиссёр — Леонид Пчёлкин.
 «Обида» — российский  короткометражный фильм 2000 года.
 «Обида» — дебютный мультфильм Анны Будановой.